mulda – w geologii: niecka, wgięcie skorupy ziemskiej
 mulda – narciarstwo akrobatyczne
 mulda – w budownictwie: rów z okrągło wyprofilowanym dnem

Nazwy geograficzne
 Mulda – rzeka w Niemczech
 Mulda/Sa. – gmina w Niemczech, Saksonii, w powiecie Mittelsachsen